Хадза:
 Хадза (язык) — изолированный язык, распространенный по южным берегам озера Эяси в Танзании.
 Хадза (народ) — коренной народ на севере Танзании.